Суперкубок Румунії з футболу 2019 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 липня 2019 року між чемпіоном Румунії клубом ЧФР (Клуж-Напока) і володарем кубка Румунії клубом Віїторул (Констанца).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2019
Румунія
Липень 2019
2019 у румунському спорті